Teoria sprawiedliwości – filozoficzna doktryna autorstwa Roberta Nozicka
 Teoria sprawiedliwości (ang. Theory of Justice) – filozoficzna i polityczna doktryna autorstwa Johna Rawlsa 
 Teoria sprawiedliwości – filozoficzna doktryna autorstwa Amartya Sena
Teoria sprawiedliwości (ang. Equity Theory) – psychologiczna teoria dotycząca motywacji w pracy autorstwa J. Staceya Adamsa